Уотинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Уотинен, Йорма (род. 1950) — финский хореограф.
  (род. 1978) — финский футболист.